Forze speciali – unità d'elite per operazioni militari
Teste di cuoio – unità d'elite per operazioni di polizia